|-
| 188801 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188802 - ||  || 22 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188803 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188804 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188805 - ||  || 23 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188806 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188807 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188808 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188809 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 188810 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188811 - ||  || 29 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188812 - ||  || 20 noiembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 188813 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188814 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188815 - ||  || 1 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188816 - ||  || 2 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188817 - ||  || 4 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188818 - ||  || 6 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188819 - ||  || 6 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 188820 - ||  || 22 decembrie 2005 ||  || 
|-
| 188821 - ||  || 21 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188822 - ||  || 25 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 188823 - ||  || 26 decembrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188824 - ||  || 24 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188825 - ||  || 23 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188826 - ||  || 31 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188827 - ||  || 23 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188828 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188829 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 188830 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 188831 - ||  || 5 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 188832 - ||  || 8 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188833 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 188834 - ||  || 23 ianuarie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 188835 - ||  || 25 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188836 - ||  || 26 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188837 - ||  || 30 ianuarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188838 - ||  || 31 ianuarie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 188839 - ||  || 1 februarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188840 - ||  || 1 februarie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188841 - ||  || 22 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188842 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188843 - ||  || 25 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188844 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188845 - ||  || 27 februarie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188846 - ||  || 3 martie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188847 Rhipeus ||  || 23 martie 2006 ||  || 
|-
| 188848 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188849 - ||  || 18 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 188850 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188851 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188852 - ||  || 24 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188853 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188854 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188855 - ||  || 28 septembrie 2006 ||  || 
|-
| 188856 - ||  || 26 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 188857 - ||  || 28 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188858 - ||  || 11 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188859 - ||  || 11 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188860 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188861 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188862 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188863 - ||  || 15 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188864 - ||  || 19 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188865 - ||  || 19 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188866 - ||  || 20 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 188867 - ||  || 21 octombrie 2006 ||  || , Q.-z. Ye
|-
| 188868 - ||  || 16 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 188869 - ||  || 20 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188870 - ||  || 21 octombrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 188871 - ||  || 27 octombrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188872 - ||  || 27 octombrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188873 - ||  || 27 octombrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188874 - ||  || 28 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188875 - ||  || 10 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188876 - ||  || 9 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188877 - ||  || 13 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 188878 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188879 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188880 - ||  || 13 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188881 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 188882 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 188883 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188884 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188885 - ||  || 17 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 188886 - ||  || 18 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188887 - ||  || 21 noiembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 188888 - ||  || 23 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188889 - ||  || 20 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 188890 - || 2006 XQ || 9 decembrie 2006 ||  || 
|-
| 188891 - ||  || 9 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188892 - ||  || 11 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188893 - ||  || 12 decembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 188894 - ||  || 15 decembrie 2006 ||  || P. Kocher
|-
| 188895 - ||  || 15 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188896 - ||  || 1 decembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 188897 - ||  || 20 decembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 188898 - ||  || 22 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 188899 - ||  || 21 decembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 188900 - ||  || 10 ianuarie 2007 ||  || 
|-